L'expression col de cygne désigne en règle générale une pièce recourbée qui imite la forme d'un col de cygne.

Elle a vocation esthétique ou a pour fonction de conduire un liquide ou encore de l'air ou de la fumée.

Sur les toitures, des pièces de ventilation passive sont réalisées avec de la tôle et servent à ventiler l’entre-toit ainsi conçu.

Col de Cygne est également le nom d'un type de conformateur, pièce qui s'adapte aux ensacheuses de films plastiques et permet de dimensionner les sachets d'emballage notamment dans l'industrie agroalimentaire.
En Belgique, un col de cygne est aussi un dispositif muni d'un compteur que l'on attache à une borne d'incendie pour fournir de l'eau à un particulier.
En ferronnerie, un col de cygne désigne la forme caractéristique recourbée que prend un élément d'architecture.

Outil